

Toponyme 
 Saou, commune française située dans le département de la Drôme en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Saou, localité du Burkina Faso.

Mythologie 
 Saou ou Sa, nom en ancien égyptien de la capitale du cinquième nome (le Neith du nord) de Basse-Égypte : Saïs.

Homonymie de toponyme